Дуинген () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хильдесхайм. Подчиняется управлению Дуинген. Население составляет 2893 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 30,72 км². Официальный код — 03 2 54 037.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Саксонии